Вергави́ль () — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия. Относится к кантону Дьёз.

Географическое положение 
Вергавиль расположен в 55 км к юго-востоку от Меца. Соседние коммуны: Геблен и Бургальтроф на севере, Бидестроф на востоке, Зомманж на юго-востоке, Лендр-От на юге, Дьёз и Валь-де-Брид на юго-западе, Гебестроф на западе.

История 
 В 966 году здесь было основано бенедиктинское аббатство, с 1190 года находившееся под протекторатом епископата Меца, а с XVI века — герцогства Лотарингия.
 Коммуна была уничтожена во время Тридцатилетней войны 1618—1648 годов, затем восстановлена.
 Местопребывание бывшего архиепископа.

Демография  
По переписи 2008 года в коммуне проживало 564 человека.

Достопримечательности 
 Следы галло-романской культуры.
 Кладбище эпохи Меровингов.
 Крупное военное кладбище. 
 Церковь Сен-Пьер; хоры XV века; купол, неф и колокольня XVIII века; статуя святого Эстазия ок. 1300 года.
 Бывшее аббатство Сент-Эстаз: остатки постройки и подземные кельи.

Ссылки  
 Национальный институт статистики